Padlewski ist der Familienname von

Roman Padlewski (1915–1944), polnischer Komponist, Geiger, Pianist, Musikwisschenschaftler und -kritiker
Zygmunt Padlewski (1836–1863), Führer des polnischen Januaraufstandes von 1863